Ба́ркер ( від barker — «закликальник», «крикун») — англійське прізвище.

Відомі носії:
 Боб Баркер (;  1923) — американський телеактор і медійна особа, ведучий ігрових шоу.
 Вінсом Фанні Баркер (; 1907—1994) — південноафриканський ботанік.
 Грегорі Баркер (;  1966) — британський політик-консерватор.
 Даррен Баркер (;  1982) — англійський професійний боксер, чемпіон Європи за версією EBU, чемпіон світу за версією IBF.
 Ден Баркер (;  1949) — американський правозахисник, музикант, композитор та письменник.
 Елінор Баркер (;  1994) — британська велогонщиця, олімпійська чемпіонка (2016).
 Клайв Баркер (;  1952) — англійський письменник-фантаст.
 Лекс Баркер (; 1919—1973) — американський актор.
 Нікола Баркер (;  1966) — британська письменниця, романістка.
 Одрі Баркер (; 1918—2002) — англійська письменниця.
 Пет Баркер (;  1943) — англійська письменниця.
 Роберт Баркер (; 1739—1806) — англійський художник ірландського походження.
 Сью Баркер (;  1956) — британська тенісистка.
 Тревіс Баркер (;  1975) — американський музикант-барабанщик.
 Флоренс Баркер (; 1908—1986) — британська плавчиня, призерка Олімпійських Ігор 1924 року.
 Ян Баркер (;  1966) — британський яхтсмен, олімпійський медаліст (2000).